Kleinbritannien ist:

 ein veralteter Synonymbegriff für die Bretagne
 eine Bezeichnung für ein verkleinertes Vereinigtes Königreich
 die Übersetzung aus Britannia minor für die Irische Insel
 die Übersetzung aus An Bhreatain Bheag für Wales
 ein Theaterstück von Alexander Kuchinka